Raimuti bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Ossorua, siehe Ossorua
 ein Dorf im Suco Uaguia, siehe Uaguia